Plessa is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van het Landkreis Elbe-Elster.
Plessa telt  inwoners.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg